Amphitrite rosea är en ringmaskart som beskrevs av Thomas Pennant 1812. Amphitrite rosea ingår i släktet Amphitrite och familjen Terebellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
rosea